Золотник — пристрій
 Золотник — стара російська одиниця вимірювання маси (1/96 фунта ≈ 4,26575417 г).

Див. також 
 Золотники — населений пункт